Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2007-2008 è stato il diciassettesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della regione Puglia.

Aggiornamenti 
L'A.C. San Paolo Bari, già chiamata informalmente dal campionato precedente "Leonessa Altamura" e la Libertas Altamura C5 (di Altamura) si fondono nell'"A.S.D. Leonessa Altamura".
L'U.S. Assi Maglie (di Maglie) e l'A.S. Calcio Casarano si fondono nell'"A.S.D. Virtus Casarano".
L'A.S.D. Calcio Capurso viene ceduto a un altro gruppo imprenditoriale, che sposta il titolo sportivo a Bari e rinomina il club "A.S.D. Liberty Bari 1909".
L'A.S.D. Medania di San Donaci si sposta a Mesagne, rinominandosi "A.S.D. Mesagne".

Record 
La Leonessa Altamura è la squadra che ha subito più gol al mondo nella storia di tutti i campionati di calcio con ben 299 gol, e in termini rugbystici ha ottenuto anche il cucchiaio di legno con il Whitewash, cosa mai successa in tutti i campionati di calcio del mondo di tutte le serie calcistiche.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie D 2008-20079.
      Qualificato ai Play-Off nazionali.
  Ammesso ai Play-Off o ai Play-out.
      Retrocesso in Promozione Puglia 2008-2009.
 Promozione diretta.
 Retrocessione diretta.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Note

Bibliografia
ANNOGOL 2009 di Carlo Fontanelli - GEO Edizioni.

Collegamenti esterni 
 datasport.it

Puglia